__БЕЗКН__
-{bastion-firewall}- је фајервол заснован на netfilter-у са конфигурационим фајловима за обичан фајервол или за скриптски генератор фајервола. Може генерисати графичке статистике свих правила саобраћаја помоћу RRDTool-а. Интегрисан је са софтвером Snort Inline IPS.

Спољашње везе
Више о програму можете видети на његовој страници на Freshmeat-у.

слободни софтвер фајерволови